

Cinema 
 Ombre (Shadows) – film del 1959 diretto da John Cassavetes
 Ombre – film del 1980 diretto da Mario Caiano

Letteratura 
 Ombre (Out of Darkness) – romanzo di Lynn Erickson, I nuovi bestsellers n. 106
 Ombre (Shade) – romanzo di Neil Jordan del 2005
 Ombre – raccolta di racconti di Tommaso Landolfi
 Ombre (Shadows) – raccolta di racconti horror curata da Charles L. Grant
 Ombre – libro disegnato di Roberto Paci Dalò del 2019

Giochi 
 Ombre, gioco di carte popolare nel XVI secolo

Televisione 
 Ombre – miniserie TV del 1999 diretta da Cinzia TH Torrini
 Ombre – specie extraterrestre immaginaria della serie televisiva Babylon 5

Geometria descrittiva 
 Teoria delle ombre – parte della geometria descrittiva che si occupa di rappresentare, oltre ad un solido, l'ombra prodotta dal solido rispetto ad alcune fonti di luce

Pagine correlate 
 Ombra (disambigua)